Майкл Бентт (, родился 4 сентября 1965, Лондон, Англия) — американский боксёр британского происхождения и кино-, и телеактёр. Пятикратный чемпион США среди любителей. Бывший профессионал,  приобрел известность после сенсационной победы над Томми Моррисоном в октябре 1993 года, который был его первым серьезным противником в карьере, после чего Бентт завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов в тяжёлом весе по версии ВБО (WBO). На 2019 год снялся в 37 фильмах, в том числе Shadow Boxers (1999), где он играет самого себя. Также широко известна его роль Сонни Листона в фильме Али, играл в телесериалах Человек-невидимка (2000), Защитник (2001), Медиум и других. 

Бентт наряду с Майком Уивером являются единственными чемпионами мира в тяжелом весе, которые начали карьеру с поражения нокаутом (причём, если Уивер не блистал на любительском ринге, то Бентт был звездой американского любительского бокса, никогда не был в нокауте за свои 156 боёв в любителях, фактически профессиональную карьеру в США ему пришлось начинать заново через два года после сокрушительного поражения).

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры Великобритании
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы США по боксу среди любителей
Чемпионы Всемирной боксёрской организации